Calley ist der Familienname folgender Personen:

 Brian Calley (* 1977), US-amerikanischer Politiker
 John Calley (1930–2011), US-amerikanischer Filmproduzent
 Thomas Charles Pleydell Calley (1856–1932), britischer Offizier und Politiker
 William Calley (* 1943), US-amerikanischer Offizier